Vanderheyden steht für

 Mount Vanderheyden, Berg im ostantarktischen Königin-Maud-Land

Vanderheyden ist der Familienname folgender Personen:

 Ildefons Vanderheyden (1926–2020), niederländischer Philosoph und Theologe
 JCJ Vanderheyden (1928–2012), niederländischer Maler und Fotograf